Poběžovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Poběžovice, città del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Poběžovice u Holic, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Poběžovice u Přelouče, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice